Ravan Baku (ázerbájdžánsky: Rəvan Futbol Klubu) je ázerbájdžánský fotbalový klub založený roku 2007 v hlavním městě Baku. Letopočet založení je i v klubovém emblému.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Bayıl stadionu s kapacitou 5 000 diváků.

Umístění v jednotlivých sezonách 
Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, ± – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální webové stránky 
 Profil klubu , weltfussballarchiv.com 

Fotbalové kluby v Baku
Fotbalové kluby založené v roce 2007